Alatyr' – fiume della Russia europea, affluente della Sura
 Alatyr' – città della Repubblica Autonoma della Ciuvascia
 Alatyrskij rajon – distretto di Alatyr'